Hafizullah Qadami (Kabul, 20 de fevereiro de 1985) é um futebolista afegão que atua como meia-atacante. Atualmente, está sem clube.

Ligações externas 
Perfil no Ogol
Perfil em National-Football-Teams.com 
Perfil no Soccerway

Nascidos em 1985
Futebolistas do Afeganistão